Un giorno – album di Max Gazzè del 2004
 Un giorno – titolo in italiano del romanzo One Day di David Nicholls del 2009
 Un giorno... (Someday) – racconto di Isaac Asimov